Мунгу́й — посёлок в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края. Входит в состав муниципального образования сельское поселение «Село Караул».

Население 

На 2017 год в посёлке проживало 29 человек (10 семей), планировалось их переселение в Байкаловск.

Общие сведения 
Расстояние от посёлка Мунгуй по воде до Караула 50 км, до Дудинки 243 км.

Название посёлка созвучно с названием приспособления для привязки и стреноживания оленей — «мунгуй».

В 1938 году в посёлке создан оленеводческий совхоз «Новая жизнь».

В 2002 году посёлок вошёл в перечень населённых пунктов, где предполагается строительство ветроэлектростанций (ВЭС).

К 2016 году посёлок считается заброшенным, недалеко от него планируется строительство нефтеналивного терминала «Таналау». Объекты жизнеобеспечения – электростанция, школа, фельдшерско-акушерский пункт, магазин — отсутствуют. Посёлок во время весенних паводков находится в зоне затопления.

Примечания 

Населённые пункты Таймырского Долгано-Ненецкого района